Ivan Kovačević (časnik), general bojnik u Habsburškoj Monarhiji
 Ivan Kovačević (nogometaš), bivši igrač RNK Split
 Ivan Kovačević (povjesničar)
 Ivan Kovačević (učitelj)
 Ivica Kovačević (političar), u izvorima se spominje i kao Ivan Kovačević
 Ivica Kovačević (boksač), u izvorima se spominje i kao Ivan Kovačević
 Ivo Kovačević (agronom), u izvorima se spominje i kao Ivan Kovačević